Леукофи́ллум куста́рниковый () — вид цветковых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 

Вечнозелёный кустарник. Одиночные верхушечные цветки с колоколовидным или воронковидным венчиком с 5 долями и 2 губами.

Ареал и местообитание 
Произрастает в Техасе на юго-востоке США, а также в штатах Коауила, Нуэво-Леон и Тамаулипас на севере Мексики. Растёт на каменистых известковых почвах.

Экология 
Леукофиллум кустарниковый является хозяйским растением для гусениц бабочек Chlosyne theona и Eupackardia calleta.

Хозяйственное значение и применение 
Леукофиллум кустарниковый — популярное декоративное растение в регионах с тёплым и сухим климатом. Ему необходимо минимальное количество воды. Известно несколько различных сортов, например, 'Green Cloud', 'White Cloud', 'Compacta', 'Convent' и 'Bert-Star'.

Синонимика

Примечания 

Норичниковые
Флора Северной Америки
Флора Центральной Америки
Декоративные растения